Girabola (2017) – 39. sezon najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Angoli. Liga liczyła 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CD Primeiro de Agosto.

24 stycznia 2017 roku zespół Sport Luanda e Benfica został wycofany z rozgrywek z powodów finansowych. Został zastąpiony przez drużynę EC Primeiro de Maio.

Tabela końcowa 

Źródło: RSSSF

Zobacz też 
 Girabola

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Angoli
2017 w piłce nożnej
2017 w Afryce
Angola w XXI wieku